"Huayna" pode ser:
 Huayna (distrito), no Peru
 Huayna Capac, inca
 Huayna Picchu, montanha do Peru
 Huayna Potosí, montanha da Bolívia

Desambiguações de topônimos